Ю́рий Ива́нович Вити́нский (1926 — 19 июля 2003, Санкт-Петербург) — советский .

Окончил Ленинградский государственный университет, с 1953 года работал на Кисловодской горной станции, с 1955 — в отделе физики Солнца Пулковской обсерватории. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы пятнообразовательной деятельности Солнца и прогнозов чисел Вольфа». С 1965 года и до конца жизни являлся учёным секретарем обсерватории. Занимался исследованиями солнечной активности, прежде всего, цикличности пятнообразовательной деятельности Солнца, а также работами, посвящёнными методам прогнозирования. Автор нескольких монографий и более двухсот научных статей.

Ветеран Великой Отечественной войны. Награждён восемью правительственными наградами.

Публикации

Книги

Статьи 

См. список статей в ADS.

Литература 
 Витинский Ю. И. Моё Пулково. // Историко-астрономические исследования, вып. 31. - М.: Наука, 2006. - С. 138—180 (ISBN 5-02-033977-6)

Сотрудники Пулковской обсерватории
Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоны без указанного места рождения